Франсуа Пикаве (, ) — французский философ, переводчик и специалист по И. Канту.

В настоящее время он наиболее известен эссе 1891 года «Les idéologues» по истории идей и научных теорий, философии, религиозных и политических идей во Франции с 1789 года.

Труды 
 Mémoire sur le scepticisme (1884) 
 l'Histoire de la philosophie, ce qu'elle a été, ce qu'elle peut être (1888) 
 La Mettrie et la critique allemande (1888)
 Maine de Biran de l'an IX à l'an XI (1889)
 Les idéologues. Essai sur l'histoire des idées et des théories scientifiques, philosophiques, religieuses, etc. en France depuis 1789 (1891) online text, reprinted 1971 by Burt Franklin

Примечания

Ссылки 
 Биография на французском языке

Эссеисты XIX века
Философы Франции XIX века
Переводчики Германии
Кантоведы
Философы культуры
Историософы
Философы науки
Политические философы
Социальные философы